Ел Чоколате има више значења:

 Ел Чоколате (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чоколате, Барио де Гвадалупе (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чоколате (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чоколате (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чоколате (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чоколате (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чоколате (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чоколате (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику